

Persone
 Gneo Pompeo Magno – politico e condottiero latino
 Gneo Pompeo Strabone – console romano
 Gneo Pompeo il Giovane – figlio di Gneo Pompeo Magno
 Sesto Pompeo – figlio di Gneo Pompeo Magno e generale 
 Pompeo Trogo – storico romano
 Ellen Pompeo – attrice statunitense
 Mike Pompeo – politico statunitense
 Veronica Pompeo – attrice italiana

Altro 
Pompeo – nome proprio di persona italiano maschile
Pompeo – storia a fumetti di Andrea Pazienza
 Pompeo Magno – incrociatore della Regia Marina